Hepp kan som auktorsförkortning betyda:

 Ernst Hepp
 Johann Adam Philipp Hepp

Robotskapade auktorsförkortningar